Луис Рикардо Фалеро (1851 — 7 декабря 1896), герцог Лабрансано — испанский живописец. Специализировался в изображении обнажённых женщин, картинах на темы мифологии, ориенталистики и фэнтези. Чаще всего писал маслом на холсте.

Биография 
Фалеро родился в Гранаде. Первоначально хотел сделать карьеру в испанском флоте, но бросил её, к разочарованию родителей. Пешком добрался до Парижа, где изучал искусство, химию и машиностроение. Эксперименты, которые ему приходилось проводить при изучении двух последних дисциплин, оказались настолько опасны, что он решил сосредоточиться на живописи. Был учеником Габриэля Феррье. После Парижа, учился в Лондоне, где он в конце концов обосновался.

Фалеро проявлял особый интерес к астрономии и изображал небесные созвездия на многих его произведениях, таких как «Свадьба Кометы» и «Звезды-близнецы». Его интерес и знания в области астрономии сделали его иллюстратором работ Камилла Фламмариона.

В 1896 году, в год его смерти, Мод Харви подала в суд на Фалеро с целью признания отцовства. В иске говорилось о том, что Фалеро соблазнил Харви, когда ей было 17 лет, когда она работала сначала его домработницей, а затем моделью (в частности, для картины «Токайское вино»). Когда он обнаружил, что она была беременна, он уволил её. Мод Харви выиграла дело и суд присудил ей алименты в размере пяти шиллингов в неделю.

Фалеро скончался в больнице Университетского колледжа в Лондоне в возрасте 45 лет.

Галерея

Примечания

Литература 
 Eduardo Dizy Caso (1997) Les orientalistes de l'École Espagnole. Paris: ACR Édition Internationale. pp.96-97

Ссылки 

 

Родившиеся в 1851 году
Умершие в 1896 году
Герцоги Испании
Художники-ориенталисты
Персоналии:Гранада
Художники Испании XIX века
Изобретатели Испании